Chaiyo (în ) este un district (Amphoe) din provincia Ang Thong, Thailanda, cu o populație de 22.882 de locuitori și o suprafață de 72,3 km².

Componență 
Districtul este subdivizat în 9 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 56 de sate (muban).

Amphoe în provincia Ang Thong